US Open 2013 – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet – kwalifikacje do zawodów singlowych kobiet, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania mają miejsce pomiędzy 20 a 23 sierpnia na nowojorskich kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Zawodniczki rozstawione

Zakwalifikowane

Szczęśliwe przegrane 
  Patricia Mayr-Achleitner
  Olivia Rogowska

Drabinka

Faza główna

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

US Open 2013
US Open – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet